

Населені пункти та їхні частини

 Ґолоґура — село в гміні Сьвйонткі Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґолоґура — село в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґолоґура — частина села Заґони в гміні Тухоме Битівського повіту Поморського воєводства

Примітки